Wall (Unix), een utility in het besturingssysteem Unix

Plaatsnamen
 Wall (Pennsylvania), Verenigde Staten
 Wall (South Dakota), Verenigde Staten
 Wall Township (New Jersey), Verenigde Staten
 Wall (Staffordshire), Engeland
 Wall (Northumberland)

Overig
 WALL-E, een animatiefilm van Pixar Animation Studios
 Wall House 2, een gebouw in de Nederlandse stad Groningen
 Wall Street, straat in de New Yorkse wijk Manhattan, waar de New York Stock Exchange gevestigd is

Zie ook 
 The Wall, doorverwijspagina